De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2001/02 werd gehouden op woensdag 11 mei 2002 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Het FC Schalke 04 van trainer Huub Stevens won voor het tweede jaar op rij de beker. Ditmaal versloeg het Bayer Leverkusen met 4-2. Bij Schalke verschenen er met Marco van Hoogdalem en Nico Van Kerckhoven een Nederlander en een Belg aan de aftrap. Later in de wedstrijd mochten ook de Nederlander Niels Oude Kamphuis en de Belgen Marc Wilmots en Sven Vermant invallen. 

Vier dagen na de nederlaag in de bekerfinale nam Bayer Leverkusen het op tegen Real Madrid in de finale van de UEFA Champions League.

Finale

Wedstrijd

2002
FC Schalke 04
Bayer 04 Leverkusen
Voetbal in 2002
Sportevenement in Berlijn